Anatole Ferrant
Charles Ferrant
Guy Ferrant

Autre 
Maréchal-ferrant